Eijkman, Eykman, Eyckmans:
 Christiaan Eijkman ∞ Johanna Alida Pool
 Johann Frederik Eijkmann (Eykman) (1851, Nijkerk  1915), En hollandsk apotek, kemiker; levede i Japan 
 Christiaan Eijkman (1858, Nijkerk  1930, Utrecht), en hollandsk læge, og professor i fysiologi; yngre bror til Johann Frederik

Se også 
 9676 Eijkman (2023 P-L), en main-bælte asteroide, opkaldt efter Christiaan
 Eijkman (månekrater), opkaldt efter Christiaan

 Eichmann

Referencer 

Nederlandske efternavne